Агуа-Бранка () — топоним в Бразилии:

 Агуа-Бранка — муниципалитет, входит в штат Алагоас.
 Агуа-Бранка — муниципалитет, входит в штат Параиба.
 Агуа-Бранка — город и муниципалитет, входит в штат Пиауи.